Lonicerus ist der (aus Lonitzer latinisierte) Familienname folgender Personen: 

 Adam(us) Lonicerus (1528–1586), deutscher Naturforscher, Arzt und Botaniker, siehe Adam Lonitzer
 Johann Adam Lonicerus (Johann Adam Teucrides Annaeus Lonicerus; 1557–nach 1609), deutscher Humanist und Schriftsteller, Sohn von Adam Lonicerus 
 Johannes Lonicerus (um 1497–1569), deutscher Altphilologe, Dichter und Theologe, siehe Johann Lonitzer
 Philipp Lonicerus (1543–1599), deutscher Historiker und Pfarrer, siehe Philipp Lonitzer